

Azienda 
 La Redoute – azienda di vendita per corrispondenza francese

Ciclismo 
 Côte de La Redoute – salita ciclistica in Belgio
 La Redoute – squadra ciclistica francese